Хвилі — зміна стану середовища (збурення), яке поширюється в просторі й переносить з собою енергію.
 Хвилі (село) — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Підпорядковане Зеленогайській сільській раді.

Див. також  
Хвиля (значення)